est une expression anglaise signifiant « Douce maison ». Elle peut faire référence à :

Toponyme 

 Sweet Home (Arkansas) ; 
 Sweet Home (Kentucky) ;
 Sweet Home (Oregon).

Autres

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo de rôle fondé sur le film d'horreur japonais du même nom (1989).

Logiciel 
 , logiciel libre sous licence publique générale GNU.

Long métrage 
  (), film d'horreur japonais de Kiyoshi Kurosawa (1989).

Musique 
 , chanson du groupe de rock américain Lynyrd Skynyrd (1974) ;
 , standard du blues de 1936, du bluesman auteur-compositeur-interprète-guitariste américain Robert Johnson (1911-1938).

Série télévisée 
  (), série télévisée d'horreur sud-coréenne (2020).

Voir aussi 
 Home Sweet Home

Homonymie de titre